Stipo steht für:

 Stipo a bambocci, oberitalienischer Renaissance-Kabinettschrank

STIPO steht für:
 Scientific and Technical Information Program Office, eine Einrichtung der US-Weltraumbehörde NASA, siehe NASA STI Program

Abkürzung